Байрак — сухий яр чи ліс у сухому степу

Байрак — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Байрак — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Байрак — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Байрак — село, Шадрінський район, Курганська область

Байрак — село, Полтавська область, Великобагачанський район
 Байрак — село, Полтавська область, Диканський район
 Байрак — село, Полтавська область, Полтавський район
 Байрак — село, Полтавська область, Семенівський район
 Байрак — село, Сумська область, Лебединський район
 Байрак — село, Сумська область, Липоводолинський район
 Байрак — село, Харківська область, Балаклійський район
 Байрак — село, Харківська область, Богодухівський район
 Байрак — село, Харківська область, Вовчанський район
 Байрак — селище, Харківська область, Люботинська міська рада
 Байрак — село, Харківська область, Харківський район
 Байрак — залізнична станція у місті Горлівка, Донецька область
 Байрак — гідрологічний заказник у Лубенському районі Полтавської області
 Байрак — ботанічний заказник у Балаклійському районі Харківської області
 Байрак — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, Волинська область

 Байрак — колишнє село Чутівського району Полтавської області, зняте з обліку 11 липня 1990 року

Прізвище